Kandy (stad), een stad in het centrale deel van Sri Lanka
Kandy (district), een district in het centrale deel van Sri Lanka
Koninkrijk Kandy, een voormalige koninkrijk op Sri Lanka